Госпиталь в Ленинградском дворце пионеров (до 1937 — Аничков дворец) был открыт 1 октября 1941 в связи с принятием решения об увеличении больничной сети МПВО в блокадном Ленинграде.

Проработал всю первую блокадную зиму, приняв значительное количество раненых людей. Весной 1942 года госпиталь был переведён из Дворца в связи с решением комиссии о недееспособности помещений Дворца, нехваткой персонала и рядом других причин. В мае 1942 года Дворец пионеров был вновь открыт для блокадных детей.

Открытие хирургического стационара во Дворце пионеров 
	
С начала блокады медицинское положение в Ленинграде настолько ухудшается, что 21 сентября 1941 г. было принято решение об увеличении больничной сети МПВО. Постановление № 606 предписывало увеличить количество коек на 5 000 единиц, из них 1 000 должна была быть размещена в Городском Дворце пионеров до 1 октября 1941 г. Хотя все работы по переоборудованию должны были быть закончены к 28 сентября (то есть отводилась неделя), они велись со значительным опозданием.

На развёртывание дополнительных мест выделялось 1 млн.руб., на ремонт и строительство помещений и 5 млн.руб. на само оснащение стационаров (из расчёта 1000 р. На койку). Это решение было принято в секретной части общего отдела под председательством Попкова (председатель Исполкома, один из «четверки» по принятию оперативных решений).

Приказ от 24 сентября зам.директора Горздравотдела Никитского гласит: «Развернуть к 30 сентября с.г., дополнительно 5 000 хирургических коек стационарной сети МСС МПВО».
Первым в списке значится Хирургический стационар № 95, где временно назначается главврачом т. Вульфсон. Одновременно с ним открылись ещё 10 мед.учреждений, размещавшихся в Приморском, Октябрьском, Смольнинском, Свердловском районах. Обычно они находились в бывших общеобразовательных зданиях (школах, институтах, обществах, консерватории), из всех открываемых стационаров, стационар во Дворце пионеров был самым большим. В нём должна была функционировать 1 000 коек, когда в других 400.

За началом работы стационара можно проследить по документам о составе медперсонала. Если внимательно просмотреть даты составлений приказов, можно сделать вывод, что стационар у Аничкова моста не имеет точной даты открытия Персонал переводится туда задним числом.. Всего из было: 9 врачей, 3 сестры-хозяйки, 5 старших сестёр, 9 медсестёр, 41 санитарка из хирургического, терапевтического, нервного, ушного, туберкулёзного отделений и приёмного покоя.

Впоследствии некоторые из них оставят свои воспоминания, ставшие основным источником информации.
Но все переводы врачей производились согласно с количеством размещаемых коек. На этот момент 95-ый стационар был самым большим (для сравнения, по Куйбышевскому району в Аничковом дворце открывались 1000 коек, в больнице им. Куйбышева — 65, стационаре № 93 — 315).

До конца октября перемещение медперсонала было обычным явлением для стационара № 95, так 17 октября сюда приходят Ранчевская, Черноволов, Ермишкина, Федорова.
Только потолки и пилястры напоминали тогда о бывшем царском дворце. Вместо парадных залов — палаты. Койки стояли в комнатах и коридорах, лишь на 2-м этаже были 2 комнаты, где жили всю зиму врачи Черноволов и Егорова с дочерью. Она вспоминала: «Мама жила в кабинете, отделанном под „птичий глаз“ (так все его называли). В нем было много шкафов с книгами, два огромных окна, выходящих на Невский проспект, в углу стояла мамина кровать, на которой мы вместе спали…» Сейчас это кабинет директора Дворца. Смежная комната тогда служила доктору Черноволову. Если бы мы в то время пришли во Дворец, то на месте современного гардероба увидели бы приемный покой и регистратуру. Слева, у самого входа, находилась смотровая. Поднявшись по мраморной лестнице, могли бы зайти в перевязочную и операционную (клуб «Петрополь»). Всего в распоряжении медперсонала находилось: рентген, операционная, 4 перевязочных. В испещренном осколками павильоне Росси располагалась мертвецкая. Живых же охраняли бойцы МПВО, во время обстрелов все находившиеся в стационаре должны были спускаться в подвал- бомбоубежище. Но так было только в начале работы]

Работа стационара 

Официальное открытие стационара № 95 (1.октября 1941) совпало с очередным понижением норм хлеба, теперь служащие и иждивенцы получали 200 грамм. Этой осенью Лина, дочь Егоровой, единственный ребёнок из детей медперсонала, ходила «подышать воздухом» в сад. Взрослые посылали девочку за желудями, их ели.
Снижение норм вызвало волну госпитализируемых от алиментарной дистрофии, иначе от голода. Чтобы хоть как-то упорядочить поступление больных, бюро Госпитализации устанавливает спецификацию коек, то есть 1 000 делилась на: 112 — терапевтических, 30 — нервных, 853 — хирургических. На что отводилось ещё 5 коек, мы теперь можем только догадываться. Тогда специализация была вынужденной мерой . Очень важным стало решение Ленгоротдела Здравоохранения об обеспечении стационара стиркой белья, причем он прикреплялся к больнице им. Куйбышева (во Дворце прачечных не было) .
В это время количество жертв обстрелов растет, только за первую половину октября 1941 г. от сброшенных немецких снарядов пострадало 2 810 чел., из них ранено 2 226. Их «везут, несут, ведут» в Аничков. Приемный покой загружен топчанам, переполнен людьми и заполнен стонами: «Спасите!». Обслуживающего персонала не хватает, поэтому подключается бригада из Куйбышевской больницы во главе с профессором Лавровым. Поступающие запорошены известью, в штукатурке, с обезумевшими глазами, они постепенно переводятся в операционную. Там «светло, тепло, даже уютно». Здесь работает авторитетная в стационаре женщина — Егорова Антонина Ивановна — «Организатор всей лечебной работы. Строгая, быстрая, решительная». Рядом с ней находилась и её 9-летняя дочь Лина. Каждый раз, когда начинался обстрел, она бежала в операционную к маме. После операций больные попадали в палаты — огромные залы. Но уже в конце октября они выглядят не столь великолепно: стекла от частых обстрелов вылетели, перестали топить, прекратилась подача воды — она замёрзла. Дворец начал превращаться в Ледяной.
Ни для кого не секрет, что в 1941 году рано наступившие сильные морозы окончательно сгубили отопительную систему города. Естественно это коснулось и 95-го госпиталя, но «это был госпиталь, туда везли раненых, и он работал» . Не обращая внимания на трудности, многие из медперсонала ходили домой, но с каждым днём путь занимал всё больше времени. Так ординатор С. А. Калашников проходил расстояние от Кирочной ул (Салтыкова-Щедрина) до Невского за 2 часа. «Шел, думая о работе, о раненых, оказывать помощь которым придется, не представляя, какие трудности ожидают» . Они шли и, оглянувшись случайно, замечали, что «все бело от снега. У тротуаров нагребли целые горы снега. Трамваи на путях. По белым улицам движутся толпы людей. Стоят бесконечные очереди — на всякий случай: авось что-нибудь будут давать. И расходятся, ничего не дождавшись. Слышны резкие выстрелы или взрывы. Это „нас обстреливают“. Радио предлагает идти в убежище, прекратить хождение по улицам и не собираться толпами. Но все также движутся черные потоки людей, стоят длинные вереницы очередей…» 

Днем в приемном покое можно было встретить больных перфоративной язвой, кишечной непроходимостью. Вывихнутая челюсть считалась легким заболеванием, по сравнению со сложными осколочными ранениями. Из-за нехватки персонала, многие врачи перешли еще и на другие должности, большинство занималось регистрацией. «В госпитале по большому счету было два хирурга Егорова А. И. и Черноволов Н. Н., остальные акушеры и гинекологи», в лучшем случае ассистенты хирургов. Спасенные ими больные должны были показать нечеловеческую силу воли чтобы выжить. Хуже все приходилось дежурным медсестрам, но «среди нас, трех сестер, была одна — Нина Петрова.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, в стационар № 95 переводятся 3 ординатора, 12 санитарок и сестра-хозяйка.вновь прибывший персонал быстро включался в нелегкую деятельность военного учреждения. Даже Лина имела свои обязанности: „ с утра надо было растопить буржуйку в нашей комнате, наносить горячей воды в операционную из подвала (там был титан). Надо было найти гладкое полено и наколоть длинных лучин, свернуть фитили-факелы для вечернего обхода. Поскольку окна были забиты и занавешены, в комнатах даже днем было темно. Я набирала лучинки и факелы и светила врачам. Из мужской нижней рубашки мне приспособили халат, а на голове марлевая косыночка. Иногда во время вечерних обходов я засыпала там же, в палатах, но меня тормошили и я светила дальше“ . Тормошившие были добрыми и отзывчивыми людьми, они старались чем-то порадовать свою помощницу: приносили ей книги, иногда даже что-нибудь из еды. Эти воспоминания не затмила последняя лампочка, погасшая в операционной. Когда отключили электричество, и начала мерзнуть вода, её (операционную) перевели в комнату Егоровых. Здесь отгородили шкафом кровать, и помещение стало наполняться стонами раненых и лязганьем инструментов.

Начало 1942 года в воспоминаниях работников 
Новый год начался неудачно: электричества не было, отопление отсутствовало. В таких условиях к утру в палатах умирало до 35-40 чел. «Их складывали колодцем на площадках лестничных пролетов, а затем увозили в сарай, расположенный в саду». Захоронением усопших занималась Куйбышевская больница. Она предоставляла транспорт, прозектором был проф.Даль, но к 8 декабря ситуация настолько ухудшается, что начинаются отказы в приёме трупов ( т.к. в больнице лопнули трубы и покойницкая была перенесена).
А здесь, на Фонтанке, рядом с мертвецкой, блокадников встречала «мертвая тишина. Заснеженная вровень с окнами первого этажа улица (в первую блокадную зиму высота снежного покрова достигала 127 см, влажность воздуха было 60-92 %, температура – 30-35. Редкие, очень медленно передвигающиеся точки – лица, только видны глаза, в которых тоска и мучительная жажда жизни». Именно это желание жить и заметила Л.А.Ранчевская. художник по профессии, ставшая в 41 медсестрой. Она писала: « до чего были тогда зрительные впечатления. В саду Аничкова дворца на углу Невского есть павильон России, где на фасаде стоят бронзовые войны с лавровыми венками в руках. Там была мертвецкая. Снег был по пояс. Меня поразило зрелище вертикально стоящих у стены мертвецкой ленинградцев. Они стояли как непокорившиеся, с невероятным достоинством, как лес – деревья умирают стоя. С той поры мне навсегда была ясна связь фигур воинов с лавровыми венками и судьбой Ленинграда» . Про эту судьбу работавшие в госпитале знают не понаслышке, ежедневно – смерь, смерть смотрела прямо в лицо... Нехватка питания и алиментарная дистрофия заставляла есть все: 
мы ели всё, что можно есть, 
и отравиться не боялись, 
могу все травы перечесть, которыми тогда питались ...
И кроме трав, столярный клей, Ремни солдатские варили... 
« А ещё ели дурунду. Она была необыкновенным лакомством, её по кусочку давали только детям. Есть хотелось все время, было холодно»Для приготовления хлеба в производстве использовали: дрожжи, продуктовый сок, альбуцин, казеин, тех.крахмал, желатин и пр .
	Поэтому днём в приёмном покое можно было встретить больных перфоративной язвой, кишечной непроходимостью. Вывихнутая челюсть считалась лёгким заболеванием, по сравнению со сложными осколочными ранениями. Из-за нехватки персонала, многие врачи перешли ещё и на другие должности, большинство занималось регистрацией. «В госпитале по большому счету было два хирурга Егорова А.И. и Черноволов Н.Н., остальные акушеры и гинекологи» , в лучшем случае ассистенты хирургов. Спасённые ими больные должны были показать нечеловеческую силу воли чтобы выжить. 
Как небольшой „новогодний подарок“ появляется приказ о свёртывании 400 коек из-за неприспособленности помещений (пониженная температура). Персонал всё-таки встретил в этих жутких условиях новый 1942 год.

К весне 1942 упала дисциплина медперсонала, о чём свидетельствует Решение от 30 марта 1942. В нём предписывалось главврачам „немедленно восстановить строгий учёт рабочего времени, предупреждать какие-либо нарушения со стороны медперсонала“ элементарных правил внутреннего распорядка»

Закрытие 
15-го апреля в госпиталь у Аничкова моста приходит комиссия, составившая подробный отчёт о своей работе, сделать вывод из нижеперечисленных фактов: 
 Из 1 000 первоначально развёрнутых коек функционирует лишь 600.
 Обнаружена перегрузка госпиталя: на момент проверки в приёмном покое находилось 50-60 чел., вместо 20-25. В отделениях было 640 больных из-за неограниченного поступления, без учёта возможностей стационара.
 Ощущается нехватка медперсонала. По списку, обслуживающего персонала было 380 чел, из них всего 28 врачей. Особенно подчёркивалось, что 15 – состоят в парторганизации.

Отчёт комиссии по объектам закрывающегося госпиталя 
Также комиссия составила отчёт по каждому объекту в отдельности, в частности:
 Приёмный покой. – Здесь ощущается перегрузка помещений, смешение больных с умершими. Перевод в отделения задерживался из-за нехватки белья до 3-х дней. Санитарная обработка не проводилась (нет воды и света), прогрессирует вшивость, хотя был акт эпидемиолога Куйбышевского района. Покой вообще не отапливался.
 Отделения – Палаты в неудовлетворительном состоянии. Не хватает санитарок и уборщиц. Больные в заношенном белье (оно не меняется до 2-3 недель), некоторые лежат вовсе без простыней, хотя стирка закреплена за больницей им.Куйбышева. Здесь особенно остро ощущается недостаток горячей воды для питья и грелок.
 Но основные проблемы были связаны с неприспособленностью помещений: температура держалась не выше 5 С (отопление отсутствовало), в лаборатории, рентгене и пр.еще ниже.
 Госпиталь сильно затемнён (вместо стёкол – фанера, а электричества нет).
 Недостаток водоснабжения, особенно горячей воды (её получают из единственного титана в подвале, причём меньше минимума потребления).
 Антисанитария: уборные не функционируют, подвал затапливается (его не выкачать, т.к. нет электричества). Приточная вентиляция не действует , а другой – нет.
Были выявлены отдельные происшествия с грубым обращением младшего и среднего медперсонала к больным. 
Обобщив всё это, комиссия сделала вывод о нецелесообразности существования госпиталя во Дворце пионеров, учитывая ущерб, наносимый художественным ценностям Аничкова дворца весной 1942 года госпиталь был переведён из Дворца, а в мае состоялось решение открыть для блокадных детей кружки и детскую площадку в Саду Дворца.

Примечание

Литература 

 Буланкова Л. П., Попова Г. Я. Дворец и война //Ракурс, № 6, май 1995.
 Буров А. В. Блокада день за днём. Л., 1979.
 Воронов Ю. Блокада. Сборник стихов. Л.: Лениздат, 1985.
 Гладких П. Ф. Здравоохранение блокадного Ленинграда. Л., 1985.
 Дементьев В. Молодежь на защите Ленинграда. Л.: Лениздат, 1986.
 Ленинград в осаде. Сборник документов. Лики России, 1995.
 Ломагин, Никита Андреевич. Неизвестная блокада / Никита Андреевич Ломагин.-СПб.:Нева;М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 22 см. — (Архив).
 Лукницкий П. Ленинград действует. Книга 1, М.: Советский писатель, 1976.
 Максимова Т. М. Воспоминания о ленинградской блокаде.//Т.Максимова. -СПБ.:Журн. Нева.- 2002.- 58,[2] с.
 Обердерфер, Дмитрий. Блокада Ленинграда глазами очевидца: (По воспоминаниям участницы обороны Ленинграда С. П. Евдокимовой) / Дмитрий Обердерфер.-Омск : Изд-во ОмГПУ, 2000. — 45,[1] с.
 Память, № 2, Л.: Лениздат, 1987.
 Подвиг века. Сборник воспоминаний. Л.: Лениздат, 1979.
 Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград. Энциклопедический справочник. Л., 1992.
 Архив Музея истории Аничкова дворца. Фонд ОВ, п.3, к.12, воспоминания дочери главного хирурга Егоровой А. И. Щербак Лины, рукопись, фотографии.
 Архив Музея истории Аничкова дворца. Фонд ОВ, п.3, к.11, воспоминания главного ординатора Калашникова С. А. // Дворец пионеров в 1941-42 — госпиталь МПВО, рукопись.
 Архив Музея истории Аничкова дворца. Фонд ОВ, п.3, к.12, воспоминания санитарки госпиталя Ранчевской Л. А.//Воспоминания о блокаде Ленинграда, рукопись.
 Официальный сайт Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных
 Официальный форум Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

Блокада Ленинграда
Больницы Санкт-Петербурга
Госпитали России